Tadeusz Romer, ziemianin, poseł
 Tadeusz Romer (1894-1978), dyplomata minister spraw zagranicznych RP w rządzie Stanisława Mikołajczyka 1943-1944